Palermói-öböl, a Tirrén-tenger öble Olaszországban 
Palermói-öböl vagy Porto Palermo, a Jón-tenger öble Albániában
Bahía Palermo, a Csendes-óceán öble Chilében